Unplugged — четвёртый альбом питерской группы «Animal ДжаZ», вышедший в 2005 году.

Об альбоме
Unplugged первый акустический альбом из двух unplugged-дисков группы «Animal ДжаZ», состоящий из номеров, записанных в студии «вживую». Включает в себя по большей части старые композиции.

Помимо уже известных песен в акустических версиях, в альбом вошли три новые композиции («На кухне», «Двое», «Можешь лететь»), не издававшийся ранее трек «Реквием 2005» и live-версия песни «Стереолюбовь».

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Unplugged на discogs.com 

Альбомы «Animal ДжаZ»
Альбомы лейбла «Никитин»